Cañuelas (partido), partido in provincie Buenos Aires, Argentinië
Cañuelas (Buenos Aires), plaats in gelijknamige partido in provincie Buenos Aires, Argentinië